Semba steht für:

 Semba (Balten), baltischer Stamm in Ostpreußen vom 11. bis 13. Jahrhundert
 Semba (Tanz), Tanzstil, der ursprünglich aus Angola stammt
 Semba (Burkina Faso), Dorf in der Region Boucle du Mouhoun in Burkina Faso

Semba ist der Familienname folgender Personen:

 Taishi Semba (* 1999), japanischer Fußballspieler